Franciaország
Rouvray, település Côte-d’Or megyében
Rouvray, település Eure megyében
Rouvray, település Yonne megyében